Tipton County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Tipton County (Indiana)
 Tipton County (Tennessee)